Трубачёво — опустевшая деревня в Городокском районе Витебской области Белоруссии.

Находилась примерно в 5 верстах к югу от современной деревни Рудня.

История 
Деревня отмечена на карте середины XIX века, в Списке населённых мест Витебской губернии 1906 года (стр.83 №57), на картах РККА 1930-х годов. На топографической карте начала 1980-х годов уже обозначена, как урочище, а не деревня.

Ссылки 
 Трубачёво.
 Карта N-36-001. Масштаб 1:100000. Издание 1985 года. Состояние местности на 1983 год.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Городокского района (Витебская область)